|}
Die Bahnstrecke Horná Štubňa–Handlová–Prievidza ist eine Nebenbahn in der Slowakei. Sie stellt eine Verbindungsbahn zwischen den Regionen Horná Nitra (Oberneutra) und Turiec (Turz) dar und verbindet die Mittelslowakei mit der Nordwestslowakei.

Geschichte 
Die heutige Strecke wurde in zwei Teilen dem Verkehr übergeben: die Strecke Prievidza–Handlová im Handlovka-Tal mit einem kurzen Tunnel wurde am 15. Februar 1913 eröffnet und diente hauptsächlich dem Transport von Braunkohle aus den Abbaugebieten um Handlová.

Der zweite Streckenabschnitt war aufwendiger, da das Žiar-Gebirge mit einem drei Kilometer langen Tunnel unterquert werden musste. Der Tunnel war zur Zeit der Eröffnung der längste Tunnel in der Tschechoslowakei. Des Weiteren wurden vier weitere kurze Tunnel gebaut, darunter auch der Tunnel bei Horná Štubňa, der es ermöglichte, die Strecke an die bestehende Bahnstrecke Richtung Zvolen anzuschließen. Der Bau begann im Jahr 1928 und die Strecke konnte am 20. Dezember 1931 freigegeben werden, die Kosten beliefen sich dabei auf 152 Mio. Kč.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke in Folge der Dismembration der Tschechoslowakei an die neu gegründeten Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) über.

Heute verkehren einige Nahverkehrszüge, die etwa eine Stunde Fahrtzeit für die Gesamtstrecke benötigen. Daneben verkehren auch Güterzüge von Handlová zum Kohlekraftwerk im nahegelegenen Ort Zemianske Kostoľany.

Weblinks 
 Einzelheiten über die Strecke (slowakisch)
 Einzelheiten über die Strecke (slowakisch)
 www.vlaky.net

Bahnstrecke in der Slowakei